Bouin ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

Bouin, Gemeinde im Département Vendée
Bouin (Deux-Sèvres), ehemalige Gemeinde im Département Deux-Sèvres
Bouin-Plumoison, Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Bouin ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Bouin (1888–1914), französischer Leichtathlet
 Pol Bouin (1870–1962), französischer Mediziner, auf den die Bouin-Lösung zurückgeht
 Sébastien Bouin (* 1993), französischer Kletterer